D'Estrades est un patronyme porté par une famille de nobles français :

 François d'Estrades (vers 1580-1653), homme de guerre et précepteur ;
 Jean d'Estrades (vers 1608-1685), fils de François, prélat ;

 Une lignée de maires perpétuels héréditaires de Bordeaux :
 le comte Godefroi d'Estrades (1607-1686), fils de François, maréchal de France, vice-roi de la Nouvelle-France ;
 le marquis Louis d'Estrades (vers 1640-1711), son fils ;
 le comte Louis-Godefroi d'Estrades (avant 1682-1717), son fils ;
 le marquis Louis-Godefroi d'Estrades (1695-1769), son fils
 Jean-François d'Estrades (1647-1675), fils cadet Godefroi, abbé et diplomate.